

Música
 Imagine (álbum) — álbum de John Lennon
 Imagine (canção de John Lennon) — single do álbum homônimo de John Lennon
 Imagine (álbum de Armin van Buuren) — álbum de Armin van Buuren
 Imagine (canção de Ariana Grande)
 Imagine (canção de Snoop Dogg)

Cinema
 Imagine Entertainment — produtora de filmes

Desambiguações de música